Universidad Hanyang es una universidad privada de investigación en Corea del Sur. El campus principal se encuentra en Seúl, y el segundo, el grupo sectorial de educación de la Industria de Investigación en Ansan, o campus ERICA, se encuentra en Ansan. Hanyang. Su lema y la filosofía educativa es el amor en la Verdad y la Escritura. En su gimnasio se llevaron a cabo eventos de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.

Escuela de Posgrado 

 Escuela de posgrado
 Estudios Urbanos
 Estudios Internacionales
 Business Global
 Facultad de Medicina
 Facultad de Derecho
 Ciencias Biomédicas e Ingeniería
 Tecnología y Gestión de la Innovación
 Ingeniería

 Políticas Públicas
 Educación
 Periodismo y Comunicación de Masas
 Turismo Internacional
 Información y Enfermería Clínica
 Innovación
 Dirección de Empresas

Corea del Sur